Jubé peut avoir deux significations :

 le Jubé : clôture de pierre ou de bois séparant dans une église le chœur de la nef dont le nom dérive de l'impératif du verbe latin jubere (ordonner, commander, prescrire).
 Jubé, patronyme français porté notamment par :
 Jacques Jubé dit Jubé de la Cour (1674-1746) prêtre janséniste français qui séjourna en Russie.

Homonymie de patronyme